NNN ist die Abkürzung für:

 N-Nitrosonornicotine, krebserregende Stoffe in Tabak, siehe Nitrosamine
 NAM News Network, eine Nachrichtenagentur mit Sitz in Malaysia
 New Nordic Norm, eine nordische Skibindung
 NNN – Neueste Nationale Nachrichten, eine Kategorie der Satiresendung Extra 3
 Nippon News Network, eine japanische Fernseh-Senderkette
 No Nut November, ein Internetphänomen, verbreitet durch NoFap
 Norddeutsche Neueste Nachrichten, Rostock
 Northeimer Neueste Nachrichten, Northeim

NNN